Head First kan syfta på:

 Head First (musikalbum av The Babys) – ett musikalbum av The Babys från 1978
 Head First (musikalbum av Uriah Heep) – det femtonde studioalbumet av det brittiska rockbandet Uriah Heep från 1983
 Head First (musikalbum av Badfinger) – ett musikalbum av Badfinger från 2000
 Head First (musikalbum av Goldfrapp) – det femte studioalbumet av den brittiska electronicaduon Goldfrapp från 2010
 "Head First" – en låt av Aerosmith från 1993 som är b-sidan på singeln Cryin'
 Headfirst Productions – ett företag som skapade datorspel